Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BMW Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl slovenský tenista Martin Kližan, který se z turnaje před jeho zahájením odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále zdolal německou turnajovou pětku Philippa Kohlschreibera po dramatickém třísetovém průběhu 7–6, 5–7 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třicátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour, respektive šestnáctou trofej v kategorii ATP World Tour 250.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015